Хна:

 Хна — краска из высушенных листьев лавсонии.
 Хна — четырнадцатый студийный альбом российской группы «Ленинград».